Ghazi – tytuł nadawany w islamie wojownikom i wodzom
 Ghazi – nazwa wojowników islamskich walczących z niewiernymi

Okręty:
PNS „Ghazi” – pakistański okręt podwodny, w służbie 1964-71